Cep o vinya, planta que produeix el raïm 
 cep, tipus de bolet
 cep, tipus de parany per atrapar animals
 cep, instrument de càstig
 cep, dispositiu immobilitzador de vehicles
 Cep xinès, instrument de tortura xinès, consistent en una caixa on es col·locaven els peus que eren premsats pel botxí

Acrònims 
 Centre Excursionista del Penedès
 control estadístic de processos
 Código de Endereçamento Postal
 Centre d'Estudis Pastorals
 Circular Error Probable, abreviació anglesa de la mesura estadística de precisió error circular probable